Лас Гитарас има више значења:

 Лас Гитарас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гитарас, Ла Гитара (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гитарас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Гитарас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику